Mike Johnson (ur. 1952) – amerykański gitarzysta
 Michael Johnson (1944–2017) – amerykański piosenkarz country i folk
 Michael Johnson (ur. 1967) – amerykański lekkoatleta
 Michael Johnson (1970) – australijski polityk, poseł z okręgu Ryan
 Michael Johnson (ur. 1973) – jamajski piłkarz, obrońca
 Mike Johnson (ur. 1975) – kanadyjski baseballista
 Mike Johnson (ur. 1981) – kanadyjski profesjonalny kulturysta oraz trójboista siłowy.
 Michael Johnson (ur. 1988) – angielski piłkarz, pomocnik
 Michael Johnson (ur. 1990) – kajmański piłkarz, obrońca
 Mike Johnson – amerykański animator

Zobacz też